Marek Rutkiewicz
 Wanda Rutkiewicz